Die Hr.Ms. De Ruyter war eine Lenkwaffenfregatte der Tromp-Klasse der Königlich Niederländischen Marine.

Geschichte 
Sie wurde am 22. Dezember 1971 auf der Werft Koninklijke Maatschappij „De Schelde“ (KMS) in Vlissingen (Niederlande) auf Kiel gelegt und lief am 9. März 1974 vom Stapel. Das Schiff war zum Zeitpunkt seiner Indienststellung am 3. Juni 1976 zusammen mit dem Schwesterschiff Hr.Ms. Tromp die kampfstärkste Einheit der niederländischen Marine. Die NATO-Schiffskennung war F 806. Die Fregatte wurde am 3. Oktober 2001 außer Dienst gestellt. Ihr Brückenturm ist im Marinemuseum in Den Helder zu besichtigen.

Taktisch-technische Daten 
Wasserverdrängung: 3660 Tonnen
Länge: 138,00 m
Breite: 14,80 m
Tiefgang: 4,60 m
Antrieb: Gasturbinen mit 62.000 PS / 45.590 kW auf 2 Schrauben
Geschwindigkeit: 30 Knoten / ca. 55 km/h
Reichweite: 5000 Seemeilen / 9260 km bei 18 Knoten / ca. 33 km/h
Bewaffnung:
1 Zwillingsgeschütz Kaliber 12,00 cm
4 Doppelstarter für Harpoon-Seezielraketen
Vorrat: 16 Raketen Harpoon
1 Achtfachstarter für Sea-Sparrow-Raketen
Vorrat: 16 Raketen Sea Sparrow
1 Starter für SM-1-Raketen
Vorrat: 40 Raketen SM-1
2 Drillingsgruppen für U-Boot-Abwehr-Torpedorohr Kaliber 32,40 cm
1 U-Boot-Abwehr-Hubschrauber
Besatzung: 306 Personen

Weblinks

Einzelnachweise 

Tromp-Klasse (1975)
Gasturbinenschiff
Den Helder
Michiel de Ruyter als Namensgeber
Damen Schelde Naval Shipbuilding